Ahmed Ben Salah – politico e sindacalista tunisino
 Oumar Ben Salah – ex calciatore ivoriano